Вивальди — многозначный термин.
 Персоналии:
 Вивальди, Антонио (1678—1741) — композитор музыки эпохи барокко.
 Вивальди, Вандино и Уголино — генуэзские братья-мореплаватели, жившие в XIII—XIV веках.
 Вивальди, Джироламо (ок. 1495 — 1577) — дож Генуэзской республики.
 Вивальди, Хуан Мануэль (род. 1979) — аргентинский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2016 года.
 Прочее:
 «Вивальди» — кинофильм 2008 года.
 Вивальди — сверхширокополосная антенна.
 Vivaldi — интернет-браузер.
 Vivaldi Technologies — компания, специализирующаяся на создании программного обеспечения. Создатель браузера Vivaldi.